Шрейдер () — немецкая и еврейская фамилия.

Известные носители 
 
 Шрейдер, Виктор Филиппович (род. 1952) — российский чиновник, экс-мэр Омска.
 Шрейдер, Владимир Александрович (род. 1985) — российский дизайнер.
 Шрейдер, Гари (1934—2011) — игрок в канадский футбол.
 Шрейдер, Григорий Ильич (1859—1940) — эсер, городской голова Петрограда в 1917 году.
 Шрейдер, Михаил Павлович (1902—1978) — чекист, заместитель народного комиссара внутренних дел Казахской ССР по милиции, депутат Верховного Совета Казахской ССР.
 Шрейдер, Павел Петрович (1798—1864) — российский военачальник, директор Института Корпуса горных инженеров (1842—1849).
 
 Шрейдер, Юлий Анатольевич (1927—1998) — российский математик, кибернетик и философ.

Персонажи 

 Хэнк Шрейдер — вымышленный персонаж американского сериала «Во все тяжкие».

См. также